Jeff Ward může být:
 Jeff Ward (herec) – americký herec
 Jeff Ward (hudebník) – americký hudebník
 Jeff Ward (závodník) – britsko-americký motocyklový a automobilový závodník